Anisarchus är ett släkte av fiskar. Anisarchus ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Taggryggade fiskar
Anisarchus